Константин Хельдманн (нем. Constantin Heldmann; 7 марта 1893, Детмольд — 29 сентября 1965, Кирххофен) — штандартенфюрер СС.

Военная служба 
В феврале 1912 года вступил во флот в качестве зеекадета. Участвовал в Первой мировой войне, награждён Железным крестом 2-го класса и другими наградами, был ранен, попал в плен к французам. Покинул армию в марте 1930 года. Занимался экспортной торговлей. В апреле 1931 вступил в НСДАП (№ 502 132).

Член СС 
В марте 1934 года вступил в СС (№ 59 138).

Чины 
 С 24 декабря 1933 — штурмфюрер СС.
 С 12 марта 1934 — оберштурмфюрер СС.
 С 17 июня 1934 — гауптштурмфюрер СС.
 С 20 апреля 1935 — штурмбаннфюрер СС
 С 30 января 1937 — оберштурмбаннфюрер СС.
 С 11 сентября 1938 — штандартенфюрер СС.

В ноябре 1939 года вступил в войска СС с понижением в чине до гауптштурмфюрера войск СС резерва (как офицер резерва, не служивший в войсках СС в предвоенный период), но уже 20 апреля 1943 года стал оберштурмбаннфюрером войск СС резерва.

Должности 
 С 1933 служил в штабе 13-го абшнитта (района) СС.
 С 15 января по 19 сентября 1934 — начальник штаба 13-го абшнитта СС.
 С 1 октября 1934 по 1 октября 1935 — командир 22-го штандарта СС (Шверин).
 В октябре — ноябре 1935 — специальный офицер в штабе 15-го абшнитта СС.
 С ноября 1935 по 15 марта 1937 — начальник штаба 9-го абшнитта СС.
 С 31 июля 1937 по 1 июля 1939 — начальник штаба СС-оберабшнитта «Майн».
 С 1 июля по 1 сентября 1939 — фюрер 9-го абшнитта СС.
 С началом Второй мировой войны поступил в вермахт как офицер резерва, служил в артиллерии.
 В ноябре-декабре 1939 — командир батареи в артиллерийском эрзатц-дивизионе СС.
 С декабря 1939 по январь 1941 — командир артиллерийского эрзатц-абтейлунга (военного подразделения численностью до батальона) «Тотенкопф».
 В январе-сентябре 1941 — командир 4-го батальона артиллерийского полка в дивизии СС «Викинг».
 В июне-сентябре 1941, одновременно, командовал артиллерийским эрзатц-абтейлунгом СС.
 В октябре 1941 — марте 1942 — командир 6-го артиллерийского полка дивизии СС «Норд».
 В июле-августе 1942 — командир артиллерийского эрзатц-полка СС.
 В августе 1942 по март 1944 был ответственным за пополнение и обеспечение финского батальона СС.
 С 1 февраля 1943 по 8 мая 1945 был номинально фюрером 4-го абшнитта СС (реально продолжал проходить службу в войсках СС).
 С марта 1944 был инспектором по тяжёлому вооружению при верховном руководителе СС и полиции в Италии.
 В марте-ноябре 1944 был офицером Ia (начальником оперативного отдела) 1-й итальянской бригады СС.
 С ноября 1944 по 15 февраля 1945 — заместитель командира этой бригады.
 С 15 февраля по 8 мая 1945 — командир 29-й итальянской дивизии СС, в которую была преобразована 1-я итальянская бригада СС.

Награды 
 Железный крест 2-го класса (за Первую мировую войну).
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса.
 Железный крест 1-го класса.
 Крест «За военные заслуги» 2-го класса с мечами.

Ссылки 
 Биографическая справка

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1893 году
Умершие в 1965 году
Командиры дивизий СС
Участники Первой мировой войны (Германия)
Военачальники Второй мировой войны
Кавалеры Железного креста 1 класса
Кавалеры Железного креста 2 класса